Марія Луїза — подвійне ім'я.

Відомі носії 

Аристократія
 Марія Луїза Ґонзаґа (1611—1667) — королева Польщі
 Марія Луїза Орлеанська (1662—1689) — королева-консорт Іспанії, дружина короля Карла II
 Марія Луїза Савойська (1688—1714) — герцогиня Савойська, королева-консорт Іспанії (в шлюбі з Філіпом V)
 Марія Луїза Єлизавета Французька (1727—1759) — французька принцеса, старша дочка короля Людовика XV
 Марія Луїза Савойська (1729—1767) — принцеса Савойського дому, донька сардинского короля Карла Еммануїла III
 Марія Луїза Альбертіна Лейнінген-Дагсбург-Фалькенбурзька (1729—1818) — спадкоємиця баронства Бройх
 Марія Луїза Французька (1737—1787) — французька принцеса, молодша дочка короля Людовика XV і Марії Лещинской
  Марія-Луїза Іспанська (1745—1792) — імператриця Священної Римської Імперії, королева Німеччини, Богемії та Угорщини
 Марія Луїза Пармська (1751—1819) — королева Іспанії та дружина короля Карла IV Іспанського
  Марія-Луїза Іспанська (1782—1824) — інфанта Іспанії, королева Етрурії, герцогиня Лукки
 Марія-Луїза Австрійська (1791—1847) — донька імператора Священної Римської імперії Франца II
 Марія Луїза Карлота Пармська (1802—1857) — принцеса Пармська
 Марія Луїза Мекленбург-Шверінська (1803—1862) — принцеса Мекленбург-Шверінська, а 1848 року — герцогиня Саксен-Альтенбурзька
 Марія Луїза Гессен-Кассельська (1814—1895) — німецька принцеса і ландграфиня Гессен-Кассельська
 Марія-Луїза Тосканська (1845—1917) — австрійська ерцгерцогиня
 Марія Луїза Бурбон-Пармська (1870—1899) — княгиня Болгарії, дружина князя (пізніше — царя) Болгарії Фердинанда I
 Марія Луїза Шлезвіг-Гольштейнська (1872—1956) — членка британської королівської родини, внучка королеви Вікторії
 Марія Луїза Ганноверська (1879—1948) — герцогиня Камберлендська, королівська принцеса Великої Британії та Ірландії, герцогиня Брауншвейга і Люнебурга
  Марія Луїза Орлеанська (1896—1973) — старша дочка Еммануеля Орлеанського, герцога Вандома і його дружини Генрієтти Бельгійської
 Марія Луїза Болгарська (. 1933) — болгарська княгиня, дочка царя Бориса III

Інші
 Марія Луїза Куеста (1920—2018) — уругвайська правозахисниця.
 Марі-Луїза Мейор (1880—1998) — франкоканадська довгожителька, найстаріша мешканка світу з 4 серпня 1997 по 16 квітня 1998 років
 Марія-Луїза Сьостедт (1900—1940) — французька лінгвістка, кельтологиня, релігієзнавиця
 Марія Луїза Анід (1907—1996) — аргентинська класична гітаристка і композиторка
 Марія-Луїза фон Франц (1915—1998) — докторка філософії, співробітниця, однодумець і найближча колега Карла Юнга
 Марія Луїза Лопес-Віто (. 1939) — філіппінська музикантка, що грає на фортепіано
 Марія-Луїза Райнер (. 1959) — італійська саночниця австрійського походження
 Марія-Луїза Берті (. 1971) — капітан-регент Сан-Марино з 1 квітня по 1 жовтня 2011 року

Імена